UMP est un sigle de trois lettres qui peut signifier :

En politique  :
 Union pour la majorité présidentielle parti politique français fondé en 2002, devenu la même année l'Union pour un mouvement populaire, et renommé en 2015 en Les Républicains ;
 Union des Maliens pour le progrès, parti politique malien ;

Autres

 Urgences Médicales de Paris, société de médecine d'urgence à domicile
 Uridine monophosphate, composant de l'ARN, élément fondamental de la génétique ;
 Urgence médico-psychologique, terme utilisé en France pour désigner les interventions de psychiatrie/psychologie d'urgence en cas de catastrophe, réalisées dans le cadre du SAMU.
 Universal Music Publishing, une filiale du groupe 
 Universale Maschinenpistole, un pistolet mitrailleur fabriqué par la firme allemande Heckler & Koch